Saint Catherine, St. Catherine тощо:

 Сент-Катрин () — муніципалітет Франції, регіон Овернь, департамент Пюї-де-Дом.
 Сент-Катрин () — муніципалітет Франції, регіон Рона-Альпи, департамент Рона.
 Сент-Катрін (Гренада) () — гора (840 м) на острові Гренада.

 Див. також 
 Катерина

 Свята Катерина